Чирва Андрій Олександрович (1972—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чирва Артем Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чирва Іван Сергійович (1918—1982) — український радянський діяч, 2-й секретар ЦК ЛКСМУ, секретар Кримського обкому КПУ; депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Чирва Олексій Володимирович (* 1972) — український футболіст, півзахисник.
 Чирва Павло Володимирович — заслужений артист України.

Див. також 
 Чирва

Примітки